Arakan hace referencia a:

el municipio de Arakan, provincia de Cotabato, Filipinas;
el estado Rakáin, en Birmania;
la región histórica de Arakan, Birmania;
las montañas Arakan, Birmania;
la división Arakan, una división colonial británica;
el pueblo arakanés;
el idioma arakanés, un antiguo idioma tibetano-birmano, ahora se divide en dos idiomas distintos: Rakhine y Marma;
la campaña de Arakan (1942-1943), una campaña durante la Segunda Guerra Mundial.